Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach bzw. Liste der Kulturdenkmale in Fischbach steht für: 

 Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach bei Dahn
 Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach-Oberraden
 Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach (bei Kaiserslautern)
 Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach (bei Idar-Oberstein)
 Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach (Alsfeld)
 Liste der Kulturdenkmale in Fischbach (Luxemburg)